Васильевское — озеро на полуострове Камчатка, находится в Елизовском районе Камчатского края России. Расположено близ села Николаевка.

Является проточным пресноводным озером, его площадь около 0,14 км². Длина озера 700 м, максимальная ширина — 250 м.

Озеро имеет тектоническое происхождение. Образовалось в ходе опускания небольшого участка речной долины ручья Васильевский, вытекающего с восточных склонов Быстринского хребта. Питание озера смешанное.

Водоём образовался вероятно сравнительно недавно — затопленная древесина деревьев и кустарников ещё не успела разложиться.

Примечания 

Бассейн Авачинского залива
Озёра Елизовского района